{{hangon}}

Вале́рий Алексе́евич То́карь (род. 07 августа 1984, Киев) — предприниматель, украинский политический и общественный деятель, глава политической партии «Гарант».

Кандидат в народные депутаты, «самовыдвиженец», на парламентских выборах 2012 года, по мажоритарному избирательному округу № 91 .

Биография 
Родился 07 августа 1984 года в городе Киев в семье инженера . Отец — Токарь Алексей Петрович — главный инженер научно-исследовательского института . Мать -Токарь Лариса Николаевна — финансовый директор в частной компании.

 2001 — окончил среднюю школу № 132 г. Киева .
 2001—2003 обучался в Национальном техническом университете Украины «КПИ».
 2004—2011 директор ООО «ТВ и КС».
 2007—2013 обучался в Киевском государственном университете управления и предпринимательства по специальности «Экономика предприятия» и получил квалификацию магистра.
 2011—2021 генеральный директор ООО «Укратомэнерго».
 2012 принимал участие в выборах в народные депутаты Украины.
 2021 и до сих пор — основатель и глава политической партии «Гарант».

За время предпринимательской деятельности была организована мощная научно-производственная компания, которой доверили исполнять специальные работы в строительной и энергетической сферах, в том числе вместе с авторитетными международными специалистами.

Общественная деятельность 
В 2008 году прошел тендер по строительству лоукост-терминала в аэропорту «Борисполь» . В конкурсе победителем определили компанию «Микол», которая предложила самую высокую цену, почти в три раза больше, чем у конкурентов . К стати, вскоре эту цену подняли ещё в три раза . Тогда Валерий Токарь проявил активную гражданскую позицию по поводу отмены этого тендера, который был построен на коррупционных схемах.

В 2018 году Валерий Токарь, будучи в штате Кампече (Мексика) вместе со своими юристами остановил незаконное проведение аукциона по продаже (по цене металлолома) и передачу России украинского государственного имущества — уникального в своем роде краново-монтажного судна Титан-2.

Так же в 2018 году Валерий Токарь вместе с энергетическим комитетом Верховной Рады Украины добился проведения аудита государственного предприятия НАК «Нафтогаз Украины». Аудиторы обнаружили в работе «Нафтогаза» нарушение в размере 226 млрд гривен, из-за которых бюджет Украины недополучил более 75 млрд гривен.

В 2021 году Валерий Токарь создает и возглавляет политическую партию «Гарант».

Автор книги «Я — президент, мої думки»

Награды и почетные звания 
Победитель «ТОП −20 ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ СТОЛИЦЫ»

Примечания

Ссылки 
 https://garant.kiev.ua/
 https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/wp407pt001f01=900pf7201=5073.html
 Книга В. Токарь «Я президент, мої думки» https://t.me/Tokar_val/74

Политики Украины
Члены партий Украины
Общественные деятели Украины